Lauro steht für:

 Lauro (Vorname), männlicher Vorname 
 Lauro (Kampanien), italienische Gemeinde

Lauro ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Lauro (1887–1982), italienischer Unternehmer und Politiker
 Achille Lauro (Rapper) (Lauro De Marinis; * 1990), italienischer Rapper
 Antonio Lauro (1917–1986), venezolanischer Komponist und Gitarrist
 Augusto Lauro (1923–2023), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von San Marco Argentano-Scalea
 Germán Lauro (* 1984), argentinischer Kugelstoßer
 Vincenzo Lauro (1523–1592), italienischer Kardinal und Diplomat

Siehe auch:
 Di Lauro